famille
 Famille Abbatucci, une famille noble française originaire de Zicavo un village de Corse et toujours subsistante ;

personnalités
 Jacques Pierre Abbatucci, (1723-1813), officier royal devenu général de division sous la Révolution ;
 Jacques-Pierre Abbatucci (1791-1857), homme politique français ;
 Jean Charles Abbatucci (1771-1796), général de la Révolution française ;
 Jean-Charles Abbatucci (1816-1885), un homme politique français ;
 Pierre Abattucci (1871-1942), un artiste peintre néo-impressionniste.